Средско може да се отнася за:
 Средско - село в община Кирково, област Кърджали;
 Средско или Средска - село в община Призрен, Призренски окръг, Косово.

Вижте също 
 Средска - село в община Черноочене, област Кърджали